Сигово — название населённых пунктов:
 Сигово — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Сигово — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Сигово — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Сигово — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Сигово — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Сигово — деревня в Медвежьегорском районе Республики Карелия.
 Сигово — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Сигово — станция Октябрьской железной дороги.
 Сигово — бывшая фактория в Туруханском районе Красноярского края на берегу р. Елогуй ниже с. Келлог.

Другое 
 Сигово — озеро в Лоухском районе Карелии.